Pokolj u Kusonjama 8. rujna 1991.
Pokolj u Kusonjama 8. rujna 1993.